Plusieurs organisations sont appelées garde civile :

Organisations actives 
 la garde civile espagnole;
 la ;
 la  brésilienne.

Anciennes organisations 
 la garde civile zaïroise.

Voir aussi 
 Civil (homonymie)
 Garde (unité militaire)